Nationaal park Prespa is een grensoverschrijdend natuurpark bestaande uit:
 Nationaal park Prespa (Albanië) in Albanië.
 Nationaal park Prespa (Griekenland) in Griekenland.
 Nationaal park Galičica in Noord-Macedonië.